La sposa promessa (The Bride) – film del 1985 diretto da Franc Roddam
La sposa promessa (Lemale et ha'hala) – film del 2012 diretto da Rama Burshtein